«Krivo srastanje» — музичний альбом гурту Azra. Виданий 1984 року лейблом Jugoton. Альбом відносять до напрямку рок.

Список пісень 

 3N (3:58)
 Mon ami
 Pukovnik i pokojnik (3:39)
 No comment (2:57)
 Krivo srastanje
 Jane
 Klinček stoji pod oblokom (4:24)
 MSP (4:40)
 Duboko u tebi (4:44)
 Nešto između (1:06)
 Flash

Посилання 
 інформація на discogs.com 

Альбоми Azra